Isluga bezeichnet:

 Isluga (Vulkan), Vulkan in Chile
 Isluga (Tapacará), eine Ortschaft in der Region Tapacará in Chile
 Río Isluga, ein Fluss in Chile und Bolivien
 Nationalpark Volcán Isluga in Chile
 Isluga (Schiff), Wachboot der chilenischen Küstenwache (1982)